Albert Châtelet ist der Name folgender Personen:

* Albert Châtelet (Mathematiker) (1883–1960), französischer Mathematiker und Politiker
 Albert Châtelet (Kunsthistoriker) (* 1928), französischer Kunsthistoriker